José Alberto Albano do Amarante (Campo Grande, 13 de Novembro de 1935 foi um militar e físico nuclear brasileiro, considerado como o pai da pesquisa nuclear no Brasil.

Na carreira militar, alcançou o posto de tenente-coronel da Força Aérea. Esteve envolvido em vários planos estratégicos da indústria aeroespacial brasileira e também, no período da ditadura militar, na elaboração do Tratado de Energia Atômica Brasil-Alemanha de 1975. Em sua função militar, liderou o Laboratório de Estudos Avançados do Centro no final dos anos 1970, como Diretor Técnico Aeroespacial. Ele tentava o enriquecendo urânio com raio Laser, em vez de sistemas centrífugas em parceria com Iraque.

Falecimento 
Em setembro de 1981, Amarante foi cometido de uma leucemia galopante: morreu em dez dias. Sua morte passou a ser investigada pela Aeronáutica, suspeitando-se que ele tivesse sido contaminado, propositalmente, por radiação.

Assassinato 
Segundo sua família, o oficial teria sido assassinado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, em razão da crença de que suas atividades estivessem ligadas ao desenvolvimento de armas nucleares pelo Brasil, o que sempre foi negado pelo governo brasileiro. Ao perceber que estava sendo vigiado pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, o suspeito do assassinato, Samuel Giliad ou Guesten Zang, israelense nascido na Polônia e agente do Mossad, deixou a cidade de São José dos Campos  e desapareceu.
Foi durante a ação do agente israelense em  São José dos Campos que a mídia internacional revelou que o Brasil fazia remessas secretas de urânio enriquecido ao Iraque, disfarçadas em material bélico da Avibrás. Essa revelação, segundo os especialistas, teria servido para que Israel justificasse seu bem-sucedido ataque aéreo (a chamada Operação Ópera) contra o reator atômico iraquiano Osirak, em 1981.

Ver também 
Operação Ópera

Programa nuclear do Brasil
Força Aérea Brasileira
Inteligência do Brasil
Pessoas relacionadas à ditadura militar no Brasil (1964–1985)